Super Constellation steht für:

 Lockheed Super Constellation (Super Connie), Verkehrsflugzeug
 Super Constellation (Schachcomputer) (Super-Conny), Schachcomputer